Christian Polig – ex sciatore alpino italiano 
 Josef Polig – ex sciatore alpino italiano
 Marko Polig – religioso cattolico sloveno